Wage steht für:
 Waage (historische Schreibweise)
 Wage (Zeitung), 1848–52 in Lemgo herausgegebene Zeitung
 Die Wage (Zeitschrift), 1818–21 von Ludwig Börne herausgegebene politische Zeitschrift
 Die Wage (Wochenschrift), 1898–1925; von Rudolf Lothar begründet und herausgegeben 

Wagé ist der Familienname folgender Personen:
 Achirou Wagé  (* 1963), nigrischer Theaterregisseur und Dramatiker

Siehe auch:
 Waage (Begriffsklärung)
 Vage